Najini mostovi je slovenska televizijska serija, ki se predvaja od 2. marca 2020 na POP TV. V seriji sta glavna lika Robert Korošec, ki igra zdravnika Kristjana Bevka, in Maša Grošelj, ki igra vlogo Monike, Kristjanove bivše punce. Prva sezona je imela 19 delov, druga sezona pa 52 delov. 1. marca se bo začela 3. sezona, ki bo tudi zadnja.

Pregled sezon

Seznam epizod

1. sezona

2. sezona

3. sezona

Glej tudi
Najini mostovi

Najini mostovi